Het taekwondotoernooi in de klasse tot 68 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 18 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Servet Tazegül uit Turkije; hij kwam tijdens deze Spelen in actie en verdedigde zijn titel. De taekwondoka's vochten in een knock-outsysteem, dat na drie rondes in een finale uitmondde. Elke taekwondoka die van een van de finalisten verloor werd geplaatst in een herkansing; de verliezers van de halve finales vochten tegen de winnaars van deze herkansingen, wat twee bronzen medailles opleverde. Ahmad Abughaush uit Jordanië won het goud na het verslaan van de Rus Denisenko in de finale; Abughaush was daarmee de eerste Jordanische atleet die een medaille won voor zijn land.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen 

Mannen 68